Western Mail (Australie)
 Western Mail (pays de Galles)